Philip Ginthör (* 1975 in Wien) ist ein österreichischer Jurist und Musikmanager. Er war General Manager von Sony Music Entertainment in Österreich und von 2009 bis 2017 war er als Chief Executive Officer auch die Niederlassungen des Unternehmens in Deutschland und der Schweiz. Zuvor war Ginthör unter anderem für Bertelsmann und Condé Nast tätig. Er war Mitglied des Vorstands im Bundesverband Musikindustrie und war Vizepräsident von IFPI Austria.

Leben 
Ginthör studierte Jura an der Universität Wien und Harvard University. Sein Studium schloss er mit Auszeichnung ab, anschließend begann er 1997 seine berufliche Laufbahn beim Condé Nast Verlag. Später wechselte er zu Bertelsmann, wo er zunächst als Director für den Bereich Corporate Development in New York tätig war. Anschließend ging er in die Musiksparte des Konzerns: Ginthör wurde 2002 Vorstandsassistent und arbeitete dann im redaktionellen Bereich von J Records. Bei Sony BMG in New York verantwortete er in der Abteilung Progressive zunächst den Aufbau neuer Künstler, ehe man ihn 2006 zum Leiter der sogenannten Domestic Repertoire Division ernannte. Noch im selben Jahr führte das Unternehmen unter der Ägide von Ginthör das Label Columbia Deutschland ein, unter dessen Dach man Artists and Repertoire, Marketing und Promotion bündelte. Während seiner Tätigkeit unterschrieben zum Beispiel Moneybrother, Radiopilot oder Wir sind Helden einen Plattenvertrag bei Columbia.

Mitte 2007 übernahm Philip Ginthör neben Columbia zusätzlich die Leitung des Berliner Labels Four Music. 2009 wurde er zum General Manager von Sony Music Entertainment Austria berufen, nach Aussage des Unternehmens sollte er sich insbesondere um die künstlerische Entwicklung kümmern. Gleichzeitig wurde er maßgeblich an der Strategie für das Repertoire im gesamten deutschsprachigen Raum beteiligt. 2011 wechselte Ginthör schließlich von Wien nach München, wo er die Nachfolge von Edgar Berger antrat und als Chief Executive Officer für Deutschland, Österreich und die Schweiz tätig ist. Größere Bekanntheit erreichte Ginthör zuletzt 2014 im Zuge des Streits zwischen der GEMA und YouTube, der eine Verbreitung von Musikvideos des Labels auf dem Videoportal verhinderte. Er forderte, Google solle für die Videos bezahlen. Künstler müssten weiterhin von ihrer Musik leben können, alles andere sei „indiskutabel“. Ginthör betonte immer wieder die Bedeutung von Streaming-Diensten im digitalen Zeitalter. Unter anderem seien „Apple und Spotify ein Segen für die Musikindustrie“. Nach seiner Aussage sei aber auch die Compact Disc „noch nicht ausgestorben“. Ginthör lehnt die Radioquote für deutschsprachige Titel ab.

Am 12. Januar 2018 berichtete die unabhängige Musikwoche überraschend, dass er Sony Music verlässt mit unbekanntem Ziel. Er wurde durch den Musikmanager Daniel Lieberberg, Sohn des renommierten Konzertveranstalters Marek Lieberberg ersetzt. Seither ist er nicht mehr in der Musikindustrie tätig.

Im Juli 2020 wurde bekannt, dass er in das Berliner Star-Up Aklamio engagiert ist und hier es COO tätig ist.

Weblinks 
 MusikWoche: Biografie von Philip Ginthör
 The Huffington Post: Interview mit Peter Maffay

Einzelnachweise 

Geboren 1975
Deutscher
Mann
Musikmanager
Wirtschaftsjurist